Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Tom Nijssen che hanno battuto in finale Sam Giammalva Jr. e Jim Grabb 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Robert Seguso /  Slobodan Živojinović (finale)
 Paul Annacone /  Mike De Palmer (quarti di finale)

 Rick Leach /  Tim Pawsat (primo turno)
 Boris Becker /  Eric Jelen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1987